Петра Квитова — победительница турнира.

Общая информация 
Петра Квитова выигрывает оба своих одиночных турнира на соревнованиях в Австралии. Ранее одержана победа на соревнованиях в Хобарте.

Посев 

  Саманта Стосур (Второй раунд)
  Шахар Пеер (Второй раунд)
  Надежда Петрова (Первый раунд)
  Марион Бартоли (Полуфинал)

<li>  Анастасия Павлюченкова (Полуфинал)
<li>  Флавия Пеннетта (Отказ)<li>  Алиса Клейбанова (Первый раунд)
<li>  Александра Дулгеру ''(Первый раунд)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=1/4 финала
| RD4=1/2 финала
| team-width=170
| score-width=15
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= С.Стосур
| RD1-score01-1=7| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Л.Градецка
| RD1-score02-1=61
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Я.Грот
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А.Парра
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Е.Докич
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= А.Пивоварова
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А.Петкович
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= А.Дулгеру
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=0
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= М.Бартоли
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= В.Кинг
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= П.Херцог
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= И.Бенешова
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Б.Заглавова
| RD1-score13-1=7| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= А.Татишвили
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= С.Пирс
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= А.Клейбанова
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=3
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= С.Стосур
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Я.Грот
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= Е.Докич
| RD2-score03-1=0
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= А.Петкович
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=4
| RD2-team05= М.Бартоли
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=6| RD2-seed06= 
| RD2-team06= И.Бенешова
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=0
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Б.Заглавова
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=WC
| RD2-team08= С.Пирс
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=1
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Я.Грот
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= А.Петкович
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=4
| RD3-team03= М.Бартоли
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Б.Заглавова
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=
| RD4-team01= А.Петкович
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= М.Бартоли
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=1/4 финала
| RD4=1/2 финала
| team-width=170
| score-width=15
| RD1-seed01=LL
| RD1-team01= К.МакХейл
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=62
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Р.Винчи
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= С.Эррани
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Д.Цибулкова
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= К.Первак
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А.Чакветадзе
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07=  П.Квитова
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= Н.Петрова
| RD1-score08-1=6³
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=5
| RD1-team09= А.Павлюченкова
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=65
| RD1-score09-3=6| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А.Кудрявцева
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=7| RD1-score10-3=3
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Б.Йовановски
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А.Родионова
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=3
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Л.Шафаржова
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=6| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А.Аманмурадова
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=2
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= С.Фергюсон
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Ш.Пеер
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Р.Винчи
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Д.Цибулкова
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=7| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=LL
| RD2-team03= К.Первак
| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=2
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= П.Квитова
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=5
| RD2-team05=

Финал

Примечания

Ссылки 
 

Международный теннисный турнир в Брисбене 2011